Театр-студія (приміщення) — термін 20-го століття, який описує невеликий театральний простір;
 Театр-студія (колектив) — нечисленний театральний колектив, який, у більшості, не маючи власного приміщення,  виступає на орендованих сценічних майданчиках.

Багатозначні терміни